Winfield může být:

 Winfield (Texas) – město v okrese Titus County ve státě Texas v USA

křestní jméno
 Winfield Scott (1786–1866) – americký generál a neúspěšný kandidát na prezidenta Spojených států v roce 1866
 Winfield Scott Hancock (1824–1886) – americký generál a neúspěšný kandidát na prezidenta Spojených států v roce 1880

příjmení
 Paul Winfield (1939–2004) – americký herec